ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) — макромолекула, що несе у собі генетичну інформацію живого організму.

У художній літературі 
«ДНК» — збірка коротких оповідань, що об’єднанні однією лінією, написана у співавторстві Сергієм Жаданом, Юрієм Винничуком, Іреною Карпою, Олександром Сидоренком (Фоззі), Максимом Кідруком, Андрієм Кокотюхою та Володимиром Рафєєнком. Перше видання: Харків, Клуб сімейного дозвілля, 2016.